Prva liga Jugoslavije (1974/1975) była 47. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Hajduk Split. Tytuł króla strzelców zdobyli Boško Đorđević (Partizan Belgrad) oraz Dušan Savić (Crvena zvezda Belgrad), którzy strzelili po 20 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1974 w Jugosławii
1975 w Jugosławii